

Economie, recht, sociologie en politiek 
 Multiculturalisme of etnische diversiteit, het bevorderen van de multi-etnische culturen
 Culturele diversiteit, een verscheidenheid aan culturen
 Diversiteit (handel), de bedrijfstactiek om een heterogeen klantenbestand beter te kunnen bedienen. 
 Diversiteit (politiek), het politiek beleid om tolerantie voor mensen van verschillende achtergronden te stimuleren.
 Diversity jurisdiction, een concept waarbij de Amerikaanse federale rechter partijen uit verschillende staten kan horen.
 Diversificatie (financiën), het spreiden van investeringen.
 Diversificatie (marketingstrategie), een bedrijfsstrategie om de marktpenetratie te verlagen.
 Diversiteitstraining, een opleiding om beter te functioneren in verschillende omgevingen

Kunst en cultuur 
 Diversity (dansgroep), een Engelse dansgroep, winnaar van de derde serie van Britains Got Talent

Wetenschap en technologie 
 Biodiversiteit, de verscheidenheid aan soorten (of andere taxa) binnen een bepaald ecosysteem, of de hele Aarde.
 Diversiteitsindex, een statistiek bedoeld om de diversiteit van de populatie waarin elk lid behoort tot een unieke groep, type of soort onder te verdelen. 
 Diversity (telefonie), een methode voor het verbeteren van de betrouwbaarheid van een signaal door het gebruik van meerdere communicatiekanalen.
 Antennediversiteit, een methode van draadloze communicatie die gebruikmaken van twee of meer antennes om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de verbinding te verbeteren.